De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Duitsland, Denemarken en Noorwegen, waar men in februari 1700 een aantal dagen oversloeg.

Overgangskalender
1700
Geschiedenis van Duitsland
Geschiedenis van Denemarken
Geschiedenis van Noorwegen